FRN est un sigle qui peut désigner :
 Front pour la reconstruction nationale, une formation politique haïtienne constituée en parti politique en 2005 en vue de l'élection présidentielle de 2006 ; 
 Front révolutionnaire national, un groupement de formations politiques françaises favorables au collaborationnisme.